

Geografia 
 Australia
 Cobden – città dello stato di Victoria
 Stati Uniti d'America
 Cobden – villaggio della Contea di Union, Illinois
 Cobden – città della Contea di Brown, Minnesota

Persone 
 Donald Cobden – rugbista a 15 e aviatore neozelandese
 Richard Cobden – politico e pensatore britannico